Кубок России по баскетболу среди женщин в сезоне 2005/2006 является III турниром Российской федерации по баскетболу.

Регламент 
В Кубке России участвовали все клубы Суперлиги «А», Суперлиги «Б», дублирующие составы Суперлиги «А» и команды Высшей лиги чемпионата России.

Соревнование проводится в два этапа:
 I этап – I Кубок В. Кузина
 II этап – 1/8 финала, 1/4 финала, Финал четырёх.

Финальная часть III Кубка России

1/8 финала

1/4 финала

Финал четырёх (23-24.03.2006)

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Обладатель кубка ВБМ-СГАУ 
 Светлана Абросимова   Илона Корстин   Эдвиж Лоусон  Натали Лесдема   Амайя Вальдеморо   Ольга Артешина   Энн Воутерс   Мария Степанова — MVP финала   Мария Никитина Лилия ФаттаховаГлавный тренер —   Игорь Грудин

См. также 
 Система женских баскетбольных лиг России
 Чемпионат России по баскетболу среди женщин 2005/2006

Ссылки 
 III Кубок России среди женских команд на сайте РФБ
 Газета «Спорт-Экспресс» за 27.03.2006

Кубок России по баскетболу среди женщин
2005 год в баскетболе
2006 год в баскетболе
Спорт в России в 2006 году